Bum Bum oder Bumm Bumm ist:

 Bum Bum (Eis), eine Stieleismarke der Firma Nestlé Schöller
 Bum bum (Lied), ein Song der Band Trio
 Bumm Bumm Boris, ein Spitzname für Boris Becker (* 1967), deutscher Tennisspieler
 Pulau Bum Bum, eine malaysische Insel

Siehe auch:
 Boom Boom